21-й танковый корпус (21 тк) — оперативно-тактическое соединение (танковый корпус) АБТВ РККА Вооружённых Сил Союза ССР. 

Период боевых действий: с 17 апреля по 10 июня 1942 года. Корпус погиб под Харьковом УССР и расформирован.

История 

Соединение сформировано главнокомандующим Юго-Западного направления в соответствии с директивой Ставки ВГК, от 17 апреля 1942 года, в апреле 1942 года как 21-й танковый корпус. Корпус принял участие в Харьковской наступательной операции.

Наступление Юго-Западного фронта началось 12 мая. За три дня ударные группировки фронта прорвали оборону противника и продвинулись севернее Харькова на 18 — 25 километров (28-я армия) и южнее — на 25 — 50 километров (6-я армия и оперативная группа генерал-майора Л. В. Бобкина). Создались выгодные условия для ввода в бой подвижных соединений с целью развития успеха, однако командование фронта, введённое в заблуждение данными разведки о сосредоточении в районе Змиева крупной танковой группировки противника, задержало ввод в бой танковых корпусов. Наступавшие войска истощили свои силы, и темп продвижения в последующие дни резко снизился. Только 17 мая командование фронта ввело в сражение 21-й танковый корпус, но момент был упущен.

Только во 2-й половине дня 19 мая главком Юго-Западного направления отдал приказ войскам фронта перейти к обороне в барвенковском выступе, но это решение оказалось запоздалым. 23 мая нацистские войска армейской группы «Клейст» соединились южнее Балаклеи с войсками 6-й немецкой армии, перерезав советским войскам пути отхода из барвенковского выступа за реку Северский Донец. Попытка деблокировать их ударом извне силами 38-й армии успеха не имела. Небольшими группами они прорывались через фронт противника и переправлялись на восточный берег Северного Донца. Из окружения вышли около 22 000 человек.

Летом 1942 года формирование погибло под Харьковом и расформировано 24 июня 1942 года 
198-я и 199-я танковые бригады были полностью уничтожены и были расформированы. 64-я танковая бригада продолжила свой боевой путь, но не долго — 22 декабря 1942 года обращена на формирование 251-го и 261-го танковых полков.

Состав 
 Управление корпуса
 64-я танковая бригада
 198-я танковая бригада
 199-я танковая бригада
 4-я мотострелковая бригада
 5-я отдельная инженерно-минная рота

В составе 
 В составе 6-й армии Юго-Западного фронта

Примечания

Литература 
 
 Директива Генерального штаба № 168780 от 1956 г. (Перечень № 4 управлений корпусов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) 
 Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: Действующая армия. — : Animi Fortitudo, Кучково ноле, 2005.

Ссылки 
 Боевой состав Советской Армии 1941—1945
 Перечень № 4 управлений корпусов, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Харьковское сражение 1942 
 8-й танковый корпус
 64-я тбр
 198-я тбр
 199-я тбр
 4-я мсбр
 21-й танковый корпус

Танковые корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году